Сент-Аррома́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Барт-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65385.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 105 км юго-западнее Тулузы, в 34 км к юго-востоку от Тарба.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 103 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 55 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 39 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 64,1 %). Из 39 активных жителей работали 35 человек (19 мужчин и 16 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 16 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи